Чемпионат мира по фигурному катанию 1938 года был проведён Международным союзом конькобежцев 18—19 февраля среди мужчин и пар в Берлине (Германия), а 4—5 марта среди женщин в Стокгольме (Швеция).

Результаты

Мужчины

Женщины 

 * WD = Снялась с соревнования

Пары 

Мир1938
Мир1938
Февраль 1938 года
Март 1938 года
Чемпионаты мира в Германии
Международные спортивные соревнования в Берлине
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Спорт в Германии в 1938 году
Спорт в Швеции в 1938 году
Чемпионаты мира в Швеции